Het Heilig Officie, oude benaming voor de Congregatie voor de Geloofsleer
Heilig Officie, het koorgebed, ook wel de Getijden, van de Rooms-Katholieke Kerk